Izquierda Unida (Gauche unie en français) peut faire référence à plusieurs coalitions ou mouvements politiques dans des pays hispanophones :
 Izquierda Unida, coalition politique d'Argentine fondée en 1987 et dissoute en 1991.
 Izquierda Unida, coalition politique d'Argentine fondée en 1997 et dissoute en 2005.
 Izquierda Unida, coalition politique de Bolivie.
 Izquierda Unida, coalition politique du Chili fondée en 1987 et dissoute en 1988.
 Izquierda Unida, parti politique du Chili fondé en 2013.
 Izquierda Unida, coalition politique du Costa Rica fondée en 2005 et dissoute en 2006.
 Izquierda Unida, coalition politique d'Espagne fondée en 1986.
 Izquierda Unida, coalition politique du Pérou dondée en 1980 et dissoute en 1995.
 Movimiento Izquierda Unida, mouvement politique de la République dominicaine.
 Izquierda Unida, coalition politique du Venezuela fondée en 2006.

Voir aussi 
 

Homonymie de parti politique